Scott Sunderland puede referirse a las siguientes personas:

Scott Sunderland, ciclista de ruta australiano nacido en 1966;
Scott Sunderland, ciclista de pista australiano nacido en 1988;
Scott Sunderland, actor británico;